Михаил Алимов:
 Алимов, Михаил Васильевич (1899—1978) — генерал-майор, глава советской военной администрации Карафуто (Южного Сахалина) с 27 декабря по октябрь 1945
 Алимов, Михаил Филлипович — звеньевой колхоза «Искра» Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания